Сборная России на чемпионатах Европы по боксу выступает с 1993 года, с чемпионата Европы в турецком городе Бурсе. Сборная России является правопреемницей сборной СССР по боксу. На последних чемпионатах боксёры сборной России доминируют на чемпионате Европы, уверенно занимая первое место в медальном зачёте.

Наилучшим боксёром в истории сборной на чемпионатах Европы является Сергей Казаков, который трижды становился чемпионом и один раз завоевал серебро.

Итоги выступлений

Чемпионаты Европы

Бурса-1993 
На чемпионате 1993 года сборная России впервые дебютировала на чемпионате. Несмотря на уход сильных боксёров из стран СССР в независимые сборные и экономические трудности в стране, сборная России смогла сохранить традиции сборной СССР и заняла второе место в национальном зачёте. Всего сборная России завоевала 6 наград, в том числе 2 золотые, одну серебряную и три бронзовых. Таким образом без наград сборная России осталась в половине весовых категорий (Наилегчайший вес (— 51 кг), Лёгкий вес (— 60 кг), Полусредний вес (— 63.5 кг), Первый средний вес (— 67 кг), Первый тяжёлый вес (— 91 кг), Супертяжёлый вес (+ 91 кг)). Следует отметить, что во всех этих весовых категориях награды различного достоинства завоевали представители команд, ранее входивших в состав сборной СССР.

Состав сборной России выглядел следующим образом:
 Минимальный вес (— 48 кг): Эдуард Гайфуллин
 Наилегчайший вес (— 51 кг):
 Легчайший вес (— 54 кг): Раимкуль Малахбеков
 Полулёгкий вес (— 57 кг): Вячеслав Власов
 Лёгкий вес (— 60 кг):
 Полусредний вес (— 63.5 кг):
 Первый средний вес (— 67 кг):
 Средний вес (– 71 кг): Гуссейн Курбанов
 Второй средний вес (— 75 кг): Александр Лебзяк
 Полутяжёлый вес (— 81 кг): Игорь Кнышин
 Первый тяжёлый вес (— 91 кг):
 Супертяжёлый вес (+ 91 кг):

Раимкуль Малахбеков (до 54 кг) и Игорь Кнышин (до 81 кг) завоевали золотые медали чемпионата. Единственная серебряная медаль чемпионата досталась Александру Лебзяку в весовой категории до 75 килограмм. Бронзовыми призёрами чемпионата стали Эдуард Гайфуллин (до 48 кг), Вячеслав Власов (до 57 кг) и Гуссейн Курбанов (до 71 кг).

Вайле-1996

Минск-1998

Тампере-2000

Пермь-2002

Пула-2004

Пловдив-2006

Лучшие боксёры

Межнациональное противостояние 
Посчитаны данные за 2002-2006 года.

Чемпионы мира среди профессионалов 
В составе сборной России на чемпионатах Европы выступало несколько звёзд профессионального ринга. Например, можно отметить чемпионов мира Александра Поветкина и Султана Ибрагимова.

Чемпионаты Европы по боксу
Бокс в России